Сага:
 Сага — литературное произведение.
 Сага — богиня скандинавской мифологии.
 Сага — 52-й император Японии (809—823).
 Сага Хиро (1914—1987) — дочь маркиза Сага и дальняя родственница японского императора Хирохито.
 «Сага» — современный комикс, выпускаемый с 2012 года.

Топоним 
 Сага — префектура в Японии.
 Сага — город в Японии.
 Сага — феодальное княжество в Японии.
 Сага — уезд в Китае.
 Сага — село в Мугалжарском районе Актюбинской области Казахстана.
 Сага — село в Джангельдинском районе Костанайской области Казахстана.
 Сага — село в Кобяйском улусе Якутии.
 Сага — упразднённое село в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области Казахстана.

Реки 
 Сага — река в Республике Коми.
 Сага — река в России, протекает в Омской области.
 Сага — другое название реки Сыроватка в Сумской области.
 Большая Сага — река в России, в Ханты-Мансийскомом АО.
 Малая Сага — река в России, в Ханты-Мансийскомом АО.

См. также 
 Го-Сага — 88-й император Японии (1242—1246).
 Saga (значения)
 Дыбки () — род прямокрылых насекомых.
 САГ
 Саго